Ianca de poate referi la:

Ianca, Bihor
Ianca, Brăila
Ianca, Olt, reședința comunei cu același nume